Life Goes On (álbum) - da cantora Lil Suzy
 Life Goes On (canção de BTS)
 Life Goes On (canção de Bee Gees)
 Life Goes On (canção de Fergie)
 Life Goes On (canção de Oliver Tree)

Desambiguação